Danielle Van De Kamp Katz – postać fikcyjna, bohaterka serialu Gotowe na wszystko. Grała ją Joy Lauren.

Charakterystyka

Przeszłość 
Danielle Van De Kamp urodziła się w 1989 roku. Ma o rok starszego brata, Andrew. W 1994 roku przeprowadziła się z rodzicami do Fairview, 4354 Wisteria Lane. Gdy miała 12 lat, w 2001 roku, Danielle przefarbowała włosy na czarny kolor z fioletowymi paskami. Bree się na to nie zgodziła i wkrótce córka wróciła do starego koloru.

Historia

Sezon 1 
Danielle to 15-letnia córka Bree i Rexa Van de Kamp, których pożycie małżeńskie zmierzało ku katastrofie. Danielle czuła, że coś się święci po tym jak ojciec się wyprowadził i jasno stwierdziła, że małżeństwo się skończyło.

W międzyczasie John Rowland zakończył potajemny romans z Gabrielle Solis. Zaczął się umawiać za to z Danielle. Przyszli razem się uczyć, gdy Gabi, jej teściowa Juanita i Bree spotkały się w kuchni Van De Kamp’ów. Bree była spokojna o Danielle, ponieważ wyznała, że oboje z Johnem zapisali się do klubu abstynencji seksualnej, na co Gabi zakrztusiła się napojem. John związał się z Danielle, ponieważ Gabi była uważnie obserwowana przez swoją teściową. Po wypadku matki Carlosa, kiedy kobieta zapadła w śpiączkę, John został z córką Van De Kampów. Danielle nie mogła jednak zaoferować mu więcej niż on oczekiwał, więc John zerwał z nią.

Po pierwszym zawale Rexa, Bree dowiedziała się, kim była kochanka męża. Maisy wszystko jej potwierdziła. Dlatego też Bree nie chciała, by Rex wrócił do jej domu. Ich dzieci zmieniły jej decyzję.

Danielle próbowała nawet stracić z Johnem dziewictwo i kupiła prezerwatywę, którą jej matka odkryła w praniu. Sama wiedziała za dużo o „szczęściu” rodziców. Dlatego też nie przyjęła argumentów matki, by tego nie robiła. Dziewczyna poszła na imprezę Zacha Younga przy basenie, ale ten zerwał z nią tak, że się popłakała.

Wkrótce Rex doznał drugiego zawału serca. Danielle była w szoku, gdy jej matka, zamiast od razu zawieźć swego męża do szpitala, najpierw posłała łóżko. Następnie dziewczyna zadzwoniła do koleżanek matki, by mogły ją wspierać w szpitalu. Rex zmarł w szpitalu.

Sezon 2 
Na Wisteria Lane przyjechała Phyllis Van De Kamp, matka zmarłego.

Po jej wyjeździe, Bree zabrała córkę i syna na przesłuchanie z użyciem wykrywacza kłamstw. Danielle widziała na nim jak urządzenie zarejestrowało, że Bree kłamie przy pytaniu o miłość do George’a Williamsa. W związku z tym Bree podejrzewano, że otruła męża, ale wkrótce sprawa została wyjaśniona.

Danielle była świadkiem wojny domowej jej brata z matką, między innymi o niezależność finansową. Uczestniczyli w tym adwokat Andrew, Sam Bormanis, dziadkowie od strony matki, Henry i Eleanor Masonowie oraz terapeuta Bree od alkoholizmu, Peter McMillan. Danielle miała go uwieść na prośbę brata. Nie zrobiła tego, więc Andrew poszedł z nim do łóżka, co zakończyło się wyrzuceniem go z domu przez matkę.

Natomiast sama związała się z Matthew Applewhitem. Ich związkowi przeszkadzało upośledzenie młodszego brata Matthew, Caleba i apodyktyczna Betty oraz postawa Bree. Kilka miesięcy później, po nieudanej próbie pozbycia się Caleba, wspólnie uciekli z Wisteria Lane. Wyprawa zakończyła się powrotem do domu Bree po pieniądze, gdzie Bree wyznała córce, że to Matthew zabił Melanie Foster. Nie uwierzyła jej a wkrótce snajper z policji zastrzelił Matthew.

Sezon 3 
Pół roku po śmierci Matthew, Danielle otrząsnęła się z szoku. Jej matka zaręczyła się i wyszła za mąż za dentystę Orsona Hodge. Dziewczyna była obecna na ich ślubie.

Wkrótce potem, dzięki nowemu ojczymowi, na Wisteria Lane wrócił Andrew. W szkole, do której uczęszczała Danielle, trwał natomiast konkurs prac na temat początków Fairview. Danielle ciężko pracowała nad swoim projektem ze swoim nauczycielem historii, Robertem Faladi, za co Bree była mu wdzięczna. Niedługo potem Bree dowiedziała się od Very Keck (Lisa Banes), że Robert i Danielle ze sobą sypiają. Romans udało się matce szybko i sprytnie zakończyć.

W międzyczasie koleżanką Danielle, Julie Mayer, zaczął się interesować Austin McCann. Julie przyszła do Danielle i opowiedziała im o nim. Poruszyła temat tego, że on chciał uprawiać seks a Julie się nie zgadzała. Danielle doradziła jej by czekał, pomimo tego, że Andrew ostrzegł Julie iż on potraktuje ją w końcu jak koleżankę. Krótko potem Julie przespała się z Austinem i to samo zrobiła Danielle. Oboje zostali też wkrótce nakryci przez Susan Mayer i Edie Britt a Julie zerwała z Austinem.

Andrew poprosił Danielle by zaopiekowała się matką po tym jak przebywała w szpitalu w wyniku upadku z drabiny. Sam miał pracować w „Pizzerii Scavo”. Dziewczyna była temu bardzo niechętna, więc Gloria Hodge skorzystała z okazji. Pod pozorem opieki nad synową, nieświadoma Danielle zaniosła zupę ze środkiem usypiającym do matki. Gloria następnie kazała iść się bawić przyszywanej wnuczce. Gdy dziewczyna wyszła, nie usłyszała krzyczącej do niej Almy Hodge, byłej żony jej ojczyma, która krzyczała do niej z dachu domu przy 4351 Wisteria Lane i w końcu z niego spadła. Andrew i Orson odpowiednio wcześnie zdążyli zareagować i ocalili matkę Danielle.

Bree wyjechała wpierw do rodziców, zanim udała się w podróż poślubną. Orson miał do niej dołączyć, ale Danielle zaszła w ciążę z Austinem. Nie zgodziła się na aborcję proponowaną przez Austina i zażądała nawet ślubu od siostrzeńca Edie. Austin się nie zgodził, a Bree i Orson zdecydowali się zabrać Danielle do siebie. Orson osobiście zmusił Austina do wyjazdu z miasta, co też chłopak uczynił, po rozmowie z Andrew.

Miesiąc później, ciężarna Bree i Orson wrócili na Wisteria Lane, bez Danielle. Bree skłamała Julie, że Danielle została w prywatnej szkole w Szwajcarii, ale przyrzekła, że do niej napisze. Wieczorem Danielle zadzwoniła do matki z lokalnego zakonu i narzekała na miejscowe warunki.

Sezon 4 
Danielle nadal przebywała w klasztorze w Fairview.

Na dwa tygodnie przed dziewiątym miesiącem ciąży, Danielle poprosiła matkę o odtwarzacz DVD i przewróciła się, jeżdżąc na wrotkach. Lekarze stwierdzili, że łożysko oddzieliło się od macicy. Bree stwierdziła, że pojedzie do niej. Zaczęła szarpać się z odtwarzaczem DVD, gdy lekarz znowu zadzwonił i uspokoił małżonkę. Bree objęła Orsona.

Dzięki Phyllis Van De Kamp, Danielle znowu trafiła na Wisteria Lane. Podczas Halloween, które wkrótce nastało, Danielle przebrała się za swoją matkę i przyszła tak do domu Boba i Lee. Rozpoznała ją m.in. Karen MCluskey. Bree się zdenerwowała i kazała jej iść do domu, bo inaczej zrobi awanturę. Danielle ją wyśmiała, ale w tym momencie odeszły jej wody płodowe. Bree skłamała Bobowi, że Danielle przebiła zbyt wcześnie balon z wodą i zabrała rodzinę do domu. Sprowadziła też doktora Adama, który domyślił się całego przekrętu. Odebrał on poród na stole, w kuchni Bree.

Danielle leżała w łóżku, gdy Bree dała jej dziecko. Dziewczyna z ciężkim sercem, postanowiła, że syn zostanie z jego babcią. Nazajutrz wyjechała z Wisteria Lane. Niemowlę nazwano „Benjamin Tyson Hodge”.

 Pięcioletni przeskok
Krótko po ujawnieniu sekretu Katherine, Orson udał się do więzienia a Bree wróciła do picia alkoholu w ograniczonych ilościach. Została sama tylko z Benjaminem. Dwa lata po oddaniu swego dziecka matce, Danielle wróciła po niego, tym razem już jako żona prawnika Leo Katz i zabrała go do swojego domu. Z pomocą Katherine Mayfair, Bree zwalczyła alkoholizm i razem stworzyły firmę kateringową, którą Bree uznała za „swoje dziecko”. Tymczasem Danielle zaczęła uczyć syna w domu, przeszła na wegetarianizm i porzuciła wiarę protestancką, na rzecz judaizmu.

Sezon 5 
Cztery lata po tej nieprzyjemnej wizycie, Leo z Danielle i 6-letnim Benjaminem Katz przyjechali na Wisteria Lane, jak powiedział Orson, po długich namowach. Bree była w szoku, gdy usłyszała o zmianach w życiu Danielle i jej wnuka. Próbowała przekonać Benjamina do mięsa i wręczyła mu dwa hot-dogi, które z chęcią zjadł.

Niestety Benjamin zwymiotował tuż przed wspólną kolacją z sąsiadami. Danielle wpadła w szał, gdy zobaczyła zawartość żołądka syna, czyli niestrawione mięsko z parówek. Zabrała męża wraz z Benjaminem i nazajutrz rano wyjechała z Wisteria Lane.

Sezon 6 
Półtora roku później Danielle znów przyjechała do rodzinnego domu tylko po to by poznać, na wspólnej kolacji, swego przyrodniego brata, Sama Allena. Pijana, przekazała mu informację na temat tego, że Andrew 10 lat wcześniej przejechał matkę Carlosa Solis.

Sezon 7 
Krótko potem, dwa lub trzy miesiące później, Danielle pojawiła się wraz 8-letnim synem na cały weekend, tylko dlatego, że została ona sprowadzona przez Renee Perry. Sąsiadka Bree chciała udowodnić Keithowi, że Bree jest starsza od niej.

Sezon 8 
Rok później Danielle znowu przyjechała do matki, na wisteria Lane, gdyż jej mąż Leo, po siedmiu latach małżeństwa, odszedł od niej. Tam, po kilku dniach leczenia złego nastroju, wtajemniczyąl matkę w swój biznesplan i namówiła ją na inwestycję w swój biznesplan. Ta wyłożyla kwotę i użyczyła swej zewnętrznej kuchni by ona i Benjamin mogli szyć huśtawki do stosunku płciowego. Benjamin i Bree nie wiedzieli do czego służą „przyrządy do ćwiczeń”. Tę ostatnią wtajemniczyła w to Renee Perry, która sama kupiła od Danielle jedną sztukę. Bree była zszokowana, zawiedziona i bardzo krytyczna do pomysłu, ale poprosiła o wybaczenie. Uznała, że nie ma prawa jej osądzać i będzie jej cichym, niewykrywalnym wspólnikiem. Wkrótce wróciła do swojego domu.

Powiązane z postacią

Benjamin Van De Kamp 
Benjamin Katz lub Benjamin Van De Kamp (Jake Soldera) to syn Danielle z Austinem, wnuk Bree oraz Rexa i siostrzeniec Edie Britt drugiego stopnia. Jego żydowskie imię to „Simcha”.

 Sezon 3

Dziecko zostało poczęte wskutek zbliżenia Austina McCann, siostrzeńca Edie z Danielle, gdy ten chodził z Julie Mayer. Zaproponował aborcję, ale Danielle się nie zgodziła. Została za to wysłana do lokalnego zakonu a Bree skłamała, że córka jest w prywatnej szkole w Szwajcarii. Sama udawała ciążę by ochronić reputację Danielle oraz rodzinę od skandalu.

 Sezon 4

Phyllis Van De Kamp, prababcia dziecka, chciała się odegrać na byłej synowej i zabrać Danielle z klasztoru. Bree przekonała córkę, że Phyllis jest za stara na opiekę i sama nie będzie miała rozrywek o jakich marzy. Danielle wyprowadziła się od babci do matki. Chłopiec urodził się w Halloween, 4 listopada 2007 roku. Poród odebrał Adam Mayfair, który domyślił się wcześniej całej maskarady. Danielle oddała syna swej matce Bree, która to – krótko potem, wbrew woli Orsona – poddała dziecko obrzezaniu.

 Sezon 5

Danielle odebrała go jednak gdy miał 3 lata. Wyszła za mąż za Leo Katz’a i wychowywała syna na wegetarianina. Danielle przyjechała do matki dwa lata później a ta dała mu hot-doga do spożycia, po tym jak usłyszała rewelacje córki. Benjamin zwymiotował i Danielle odkryła postępek matki. Wyjechała od niej wściekła.

 Sezon 6

Benjamin został w domu, gdy Danielle przyjechała do domu rodzinnego poznać jego wujka i swego przyrodniego brata od strony ojca, Sama Allena.

 Sezon 7
Dwa lata później, na prośbę Renee Perry, Danielle zabrała swego syna do jego babci by ją odwiedzić. Był to jednak tylko element rozgrywek miłosnych między Bree a Renee o chłopaka, Keitha Watsona.

 Sezon 8

Kolejny rok później Benjamin przyjechał do babci wraz z matką, tuż po tym jak jego ojczym, Leo, odszedł od Danielle. Dziewięcioletni Benjamin pomagał matce w szyciu huśtawek erotycznych, ale sam nie był świadomy tego do czego służą.

Leo Katz 
Leo Katz (Andrew Leeds) to były mąż Danielle z lat 2009–2016, prawnik żydowskiego pochodzenia. Studiował prawo na uniwersytecie Cornella i pracował w agencji ochrony środowiska.

 Sezon 5

Cztery lata po ślubie, podczas których pasierb i żona przeszli na jego wiarę, odwiedził swoich teściów na Wisteria Lane. Trzy lata po tamtej wizycie Danielle wspomniała tylko, że Leo odszedł od niej.

Robert Faladi 
Robert Faladi (Anthony Azizi) to rozwodzący się, były kochanek Danielle i jej były nauczyciel historii.

 Sezon 3

Pomagał on swej uczennicy w zrobieniu prezentacji o Edvardzie Sibleyu. Bree dowiedziała się o relacji jej córki z Robertem, gdy sama przekazała Verze Keck (Lisa Banes), jak to jej syn sypiał z Howardem (Terry Rhoads), jej mężem. Danielle orzekła matce, że się kochają. Udała też próbę samobójczą, gdy dowiedziała się, że Bree widziała się z nim. Andrew wiedział, że nie chciała zrobić tego na poważnie i m.in. dlatego ją odratowano. Rodzina poszła na terapię i Danielle zaszantażowała matkę, że jeśli rozdzieli ją z Robertem, ucieknie z domu. Bree pobłogosławiła im i przyniosła rzeczy córki do Roberta, bez jej wiedzy. Gdy odmówił przyjęcia bagaży Danielle, zaszantażowała go tak, że nie wspomniał o jej roli. Bree zmusiła go także do zaprzestania widzeń z jej córką. Robert zerwał z Danielle. Dziewczyna nagrała Roberta przez telefon przez co wyrzucono go ze szkoły a żona nie musiała płacić alimentów.

Przypisy 

Postacie z serialu Gotowe na wszystko